Koza kan syfta på:

 Koza – get på polska

Geografi

Kamerun 

 Koza (ort), Nordligaste regionen,

Nigeria 

 Koza (ward), Katsina, Mai'Adua, 

Robotskapade Kamerunförgreningar
Robotskapade Nigeriaförgreningar